Die Täuschung ist Titel:

 Die Täuschung (2021), Filmdrama von John Madden (2021)
 Die Täuschung (1912), (OT: L'inganno), it. Stummfilm
 Mord in bester Gesellschaft: Die Täuschung, deutscher Fernsehfilm von Peter Stauch (2015)